Melophia är ett släkte av svampar. Melophia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melophia